Le qualificazioni del singolare  maschile del Brisbane International 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

 Tobias Kamke (ultimo turno)
  Igor' Andreev (qualificato)
  Tatsuma Itō (qualificato)
  Ričardas Berankis (primo turno)

 Bobby Reynolds (primo turno)
 Jürgen Zopp (ultimo turno)
 Simon Greul (primo turno)
 Jesse Levine (qualificato)

Qualificati

  Jesse Levine
  Igor' Andreev

  Tatsuma Itō
  John Millman

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 

Brisbane International 2012
ATP World Tour 2012